Ла Груљита има више значења:

 Ла Груљита (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Груљита (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику